Ženská čtyřhra Hungarian Ladies Open 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Oxana Kalašnikovová a Sie Su-wej, jehož členky nestartovaly společně. Sie se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Kalašnikovové se stala nizozemská deblistka Lesley Kerkhoveová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Iriny Barové s Mihaelou Buzărnescuovou.

Vítězem se stal nenasazený španělsko-maďarský pár Georgina Garcíaová Pérezová a Fanny Stollárová, který ve finále zdolal belgicko-švédské turnajové jedničky Kirsten Flipkensovou s Johannou Larssonovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získaly premiérovou kariérní trofej.

Nasazení párů 
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (finále)
  Anna Smithová /  Renata Voráčová 1. kolo)
  Natela Dzalamidzeová /  Oxana Kalašnikovová (čtvrtfinále)
  Lesley Kerkhoveová /  Lidzija Marozavová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2018